Ophelia hace referencia a varios artículos en Wikipedia

Personas
Ophelia Lovibond, actriz inglesa.
Ophelia Pastrana, física, economista y profesora colombiana-mexicana.
Ophélie-Cyrielle Étienne, nadadora francesa.

Artes
Ophelia: revista de teatro y otras artes
Reviving Ophelia, película para televisión de 2010.
 Ophelia, cuadro del artista John Everett Millais (1851–1852).
 Ophélie, poema de Arthur Rimbaud (1854–1891).

Música
Ophelia (canción),  tercer single de Kaya
 Ophelia (canción de The Band) (1975).
 Ophelia, canción del grupo L'Arc-en-Ciel (2005).
 Ophelia, canción del grupo Betray the silence.
 Ophelia, álbum de Natalie Merchant (1998).
 "Sweet Ophelia", canción de Zella Day (2015)
 "Ophelia", canción de "The Lumineers" (2016)
 "Ophelia", canción de "Aimer" (2015)

Otros
Ofelia

Nombres femeninos